Суперкубок Китаю з футболу () — одноматчевий турнір, у якому грають володар кубка Китаю і чемпіон попереднього сезону. У випадку, якщо кубок і чемпіонат виграла одна команда, то в суперкубку грають перша і друга команди чемпіонату. Турнір організовується Китайською футбольною асоціацією.

Розіграші

Досягнення по клубам

Джерела 
 Суперкубок Китаю на rsssf 

Суперкубок Китаю з футболу